La sigla CRC igualmente puede referirse a los siguientes artículos:

 Colón costarricense (CRC, código ISO 4217), la moneda de Costa Rica.
 Comprobación de redundancia cíclica, un mecanismo de detección de errores en sistemas digitales.
 Tarjetas CRC, una técnica de desarrollo de software orientado a objetos.
 Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional vigilado por el Comité de los Derechos del Niño (CRC, children rights committee).
 Comité Revolucionario Central (Comité révolutionnaire central), un partido político fundado en Francia en 1881.
 Consorcio Radial de Chile, conglomerado radiofónico chileno desaparecido en 2006.
 CRC Press, editorial estadounidense de libros técnicos.

Siglas